Киберниск — ликийский военачальник в начале V века до н. э.; возможно, правитель.
 
По замечанию К. М. Колобовой, Геродот именует Киберниска сыном Сика, хотя в другом месте своей «Истории» отмечал, что «ликийцы называют себя по матери, а не по отцу». По мнению Д. А. Баранова, Э. Кина, это имя соответствует известному из эпиграфических источников Кезиге.

Согласно «отцу истории», Киберниск был одним из командиров персидского флота во время похода царя Ксеркса I в Грецию в 480—479 годах до н. э. Под началом Киберниска было пятьдесят ликийских кораблей. Э. Кин отметил, что Кибериск мог погибнуть во время битвы при Саламине в 480 года до н. э.

По убеждению многих исследователей, на отображённой на рельефе «» сцене вручения властных полномочий персидским царём ликийскому династу запечатлен именно Киберниск. Э. Мортинсен и Б. Поулсен датировали период правления Киберниска 520—480 годами до н. э.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (VII.92, 98)

 Исследования:
 Баранов Д. А. Политическая и социальная истории Ликии в V—IV вв. до н. э. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Воронеж, 2012. С. 7, 23, 25, 121.
 Колобова К. М. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX—VII вв. до н. э.) — Л., 1951. С. 235.
 Keen A. G. Dynastic Lycia. A Political History of the Lycians and Their Relations with Foreign Powers, с. 545—362 B.C. — 1998. P. 50, 82, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 112, 113, 116, 179
 Cityscapes and Monuments of Western Asia Minor: Memories and Identities. Edited by E. Mortensen and B. Poulsen. P. 55-56, 59-61, 64, 65, 129, 265, 269,

Ликия
Военачальники Ахеменидов
Военачальники V века до н. э.